Tecomatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecomatlán (kommun), Puebla, 
 Tecomatlán, Guerrero, ort, Cocula, 
 Tecomatlán, delstaten Mexiko, ort, Tlatlaya,